Bunzel steht für:
 Bunzlau in der schlesischen Mundart

Bunzel ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Bunzel (1869–1929), deutscher Kaufmann und Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft
 Emanuel Bunzel (1828–1895), österreichischer Mediziner und Paläontologe
 Gertrude Godwyn Bunzel (1910–1986), US-amerikanische Choreografin und Tanzpädagogin
 Heinrich Bunzel (* 1950), deutscher Künstler
 Joseph Hans Bunzel (1907–1975), US-amerikanischer Soziologe und Psychologe
 Maik Bunzel (* 1984), deutscher Rechtsanwalt und nationalsozialistischer Aktivist
 Ruth Bunzel (1898–1990), US-amerikanische Anthropologin
 Werner Bunzel (1917–2001), deutscher Bahnradsportler
Siehe auch:
 Bunzl (Begriffsklärung)